En ornithologie, l'appellation Pénélope est un nom vernaculaire donné à plusieurs espèces de gallinacés de la sous-famille des Penelopinae appartenant aux genres :
 Aburria
 Chamaepetes
 Penelope
 Penelopina
 Pipile

Nom d'oiseau ambigu